Cron ist der Familienname folgender Personen:

 C.J. Cron (* 1990), US-amerikanischer Baseballspieler
 Chris Cron (* 1964), US-amerikanischer Baseballspieler
 Christian Cron (1813–1892), deutscher klassischer Philologe
 Elizabeth J. Cron (* 1988), US-amerikanische Filmschaffende
 Evelyn Cron (* 1940), deutsche Schauspielerin
 Ferdinand Cron (1554–1637), Gewürz- und Edelsteinhändler in Indien
 Fritz Cron (1925–2017), deutscher Motorradrennfahrer
 Jean Cron (1884–1950), Schweizer Unternehmer und Erfinder

 Helmut Cron (1899–1981), deutscher Journalist 
 Kevin Cron (* 1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ludwig Cron (16??–17??), deutscher Wundarzt
 Maria Cron (1608–1683), deutschstämmige Nonne in Indien, Stigmatisierte
 Rosalind Cron (1925–2021), US-amerikanische Jazz- und Unterhaltungsmusikerin

cron bezeichnet:

 cron, eine Jobsteuerung von Unix-artigen Betriebssystemen

Siehe auch:

 Gron
 Kron
 Crohn
 Croon
 Crone
 Crown (Begriffsklärung)